Ринкон де Сан Андрес има више значења:

 Ринкон де Сан Андрес (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон де Сан Андрес (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон де Сан Андрес (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику